Oratorio di San Giuseppe ad Albissola Marina (SV)
 Oratorio di San Giuseppe dei Minimi all'Aquila
Oratorio di San Giuseppe a Castellaro Lagusello di Monzambano (MN)
 Oratorio di San Giuseppe a Firenze
 Oratorio di San Giuseppe a Loro Ciuffenna (AR)
Oratorio di San Giuseppe a Monzambano (MN) 
 Oratorio di San Giuseppe al Ponte a Pontedera (PI)
 Oratorio di San Giuseppe dei Falegnami a Palermo
 Oratorio di San Giuseppe a Urbino
 Oratorio di San Giuseppe e della Santissima Trinità a Varazze (SV)
 Oratorio di San Giuseppe a Viareggio (LU)

Pagine correlate 
 Basilica di San Giuseppe
 Cattedrale di San Giuseppe
 Chiesa di San Giuseppe
 Convento di San Giuseppe
 Monastero di San Giuseppe
 Santuario di San Giuseppe